Tennisclub Albertus Magnus, een studentensportvereniging in Groningen
TAM Linhas Aéreas, een Braziliaanse luchtvaartmaatschappij
Transporte Aéreo Militar, een Boliviaanse luchtvaartmaatschappij